Enquin-les-Mines, Pas-de-Calais
 Enquin-sur-Baillons, Pas-de-Calais